Халін Валерій Володимирович (* 1964) — директор Інституту філології та журналістики Житомирського університету.
 Халін Володимир Олександрович (1983—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Халін — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Халін — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Прізвища